

Geografia

Sud Africa
 Sun City – città e mega-resort della municipalità locale di Moses Kotane

Stati Uniti

Arizona
 Sun City
 Sun City Anthem
 Sun City Festival
 Sun City Grand
 Sun City West caivano
 Sun City Anthem Florence

California
 Sun City
 Sun City Lincoln Hills
 Sun City Palm Desert
 Sun City Shadow Hills

Florida
 Sun City Center

Illinois
 Sun City Huntley

Kansas
 Sun City

Nevada
 Sun City Anthem
 Sun City Aliante
 Sun City Summerlin

South Carolina
 Sun City Carolina Lakes
 Sun City Hilton Head

Texas
 Sun City

Musica
 Sun City – album  album del gruppo Nova del 1978
 Sun City – album degli Artists United Against Apartheid del 1985
 Sun City – singolo degli Artists United Against Apartheid del 1985, dall'album omonimio

Storia
 Il Sun City Agreement della seconda guerra del Congo, firmato nel 2002 a Sun City, Sud-Africa.